

Astronomia 
 Hell – cratere meteoritico lunare intitolato all'astronomo Maximilian Hell

Cinema 
 Hell - Scatena l'inferno (In Hell) – film del 2003 diretto da Ringo Lam
 Hell – film del 2006 diretto da Bruno Chiche

Geografia 
 Hell – villaggio del comune di Stjørdal (Norvegia)

Letteratura 
 Hell – romanzo di Lolita Pille del 2003, da cui è tratto l'omonimo film

Musica 
 Hell – gruppo musicale heavy metal inglese appartenente alla NWOBHM e attivo dal 1982 al 1986
 Hell – album di James Brown del 1974
 Hell – traccia dell'album In Your Honor dei Foo Fighters del 2005
 Hell – album dei Venom del 2008
 Hell  –  album dei Die Ärzte del 2020

Persone 
 DJ Hell (1962) – disc jockey tedesco
 Günther Hell (1978) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio italiano
 Maximilian Hell (1720-1792) – astronomo e gesuita ungherese
 Richard Hell (1949) – bassista, cantante, compositore, scrittore e attore statunitense
 Rudolf Hell (1901-2002) – inventore e ingegnere tedesco
 Stefan Hell (1962) – biochimico rumeno naturalizzato tedesco
 Wolfgang Hell (1980) – ex sciatore alpino italiano

Televisione 
 Hell – episodio della decima stagione di Law & Order: Unità vittime speciali